Bei den Badminton-Mannschaftseuropameisterschaften 2008 wurden die europäischen Mannschaftstitelträger bei den Damen-, Herren- und gemischten Teams ermittelt. 

Die Europameisterschaft der gemischten Teams fand getrennt von der EM der Damen- und Herrenteams vom 12. bis 15. April 2008 in Herning, Dänemark, statt. 
Die Europameisterschaft der Damen- und Herrenteams fand in Almere vom 12. bis 17. Februar 2008 statt und war gleichzeitig Qualifikationsturnier für den Thomas Cup 2008 und den Uber Cup 2008.

Medaillengewinner

Gemischte Teams

Resultate

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Herrenteam

Endrunde

Finale

Damenteam

Endrunde

Finale

Weblinks 
Gemischtes Team 
Tournamentsoftware: Damen- und Herrenteams

Mannschaftseuropameisterschaft 2008
Mannschaftseuropameisterschaft 2008
Mannschaftseuropameisterschaft 2008
Sportveranstaltung in Herning Kommune
Mannschaftseuropameisterschaft 2008